Holoptychius — род вымерших лопастепёрых рыб семейства Holoptychiidae. Были распространены в Европе и Северной Америке в девонском — начале каменноугольного периода ( назад).

Описание 
Holoptychius были обтекаемыми хищниками длиной около 50 сантиметров (хотя самый крупный экземпляр мог вырасти до 2,5 метров), питавшимися другими костистыми рыбами. Их округлая чешуя и форма тела указывают на то, что они могли быстро плыть, чтобы поймать добычу. Подобно другим рипидистиям, они имели клыкообразные зубы на небе в дополнение к более мелким зубам на челюстях. Их асимметричный хвост имел хвостовой плавник на нижней стороне. Чтобы компенсировать толчок вниз, вызванный таким расположением плавников, грудные плавники Holoptychius были расположены высоко на теле.

Распространение 
Окаменелости Holoptychius были обнаружены в миссисипском периоде Соединенного Королевства и девонском периоде Бельгии, Колумбии (формация Куче, Бояка), Норвегии, Российской Федерации и Соединенных Штатах (Пенсильвания).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2021 года в род включают 19 вымерших вида:
  H. americanus
  H. bergmanni
  H. filosus
  H. flabellatus
  H. flemingi
  H. granulatus
  H. hallii
  H. hopkinsii
  H. ishora
  H. jarviki
  H. latus
  H. nobilissimus
  H. pustulosus
  H. quebecensis
  H. radiatus
  H. scheii
  H. serrulatus
  H. taylori
  H. tuberculatus

Примечания 

Поролепообразные
Рыбы девонского периода
Рыбы каменноугольного периода